Die Liste der Stadtbezirke und Stadtteile von Mönchengladbach gibt eine Übersicht über die vier Stadtbezirke und 44 Stadtteile der kreisfreien Großstadt Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen.

Seit der letzten kommunalen Neugliederung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 1975 wurde die Form der zunächst zehn Stadtbezirke in Mönchengladbach eingeführt. Die ehemaligen Stadtbezirke bestanden aus Stadtmitte und Volksgarten sowie den historisch eingemeindeten Städten und Gemeinden Neuwerk und Rheindahlen (eingemeindet am 30. Juni 1921), Giesenkirchen und Hardt (eingemeindet am 1. August 1929) sowie Odenkirchen, Rheydt (bestehend aus Rheydt-Mitte und Rheydt-West) und Wickrath (eingemeindet am 1. Januar 1975). Die Stadtbezirke in ihrer heutigen Form gibt es erst seit dem 22. Oktober 2009. Diese Verwaltungsreform wurde am 27. Februar 2008 vom Mönchengladbacher Stadtrat mit der Mehrheit von einer Stimme beschlossen.

Die für jeden Stadtbezirk gleichzeitig zur Ratsversammlung zu wählenden Bezirksvertretungen verfügen über je über eine ungerade Zahl (zwischen elf und 19) an Mitgliedern. Diese wählen aus ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden, den sogenannten Bezirksvorsteher. Einerseits werden in den Bezirksvertretungen örtliche Angelegenheiten diskutiert, andererseits sind sie zu solchen, die den Stadtbezirk betreffen, vom Rat zu hören.

Allgemeine Informationen zur städtischen Gliederung 
Die folgende sortierbare Liste gibt die Fläche, die Einwohnerzahlen (aufgeteilt nach männlicher und weiblicher Bevölkerung), den Ausländeranteil sowie die Bevölkerungsdichte je Stadtbezirk und in der Summenspalte für die ganze Stadt Mönchengladbach an. Daneben verdeutlicht die Karte die Lage des Stadtbezirks im Stadtgebiet. Die Geokoordinaten geben die Lage der jeweiligen Verwaltungsstelle an. Die in kleinerer Schrift unten angestellten Werte geben den Stand vom 30. Juni 2015 an.

Liste der Stadtteile 
Die nachfolgende Liste der Stadtbezirke und Stadtteile von Mönchengladbach ist wie folgt aufgebaut:

 Die Bezeichnung des Stadtbezirks. Der Link führt jeweils zum Hauptartikel des Stadtbezirks, der weitere Informationen beinhaltet.
 Stadtteil, der zum Stadtbezirk gehört
 Karte der Lage des Stadtteils im Stadtgebiet mit den entsprechenden Geokoordinaten zur Verdeutlichung
 Kenn-Nummer des jeweiligen Stadtteils im Stadtbezirk
 Postleitzahl/en im Stadtteil
 Fläche in Quadratkilometern des Stadtteils (Stand der Flächenangabe: 31. März 2012)
 Einwohnerzahl (EW) des Stadtteils
 Einwohner des Stadtteils aufgeschlüsselt nach männlichen (M) und weiblichen (W) Bewohnern unterschieden (Stand: 31. Dezember 2016), in kleiner Schrift darunter der Wert vom 30. Juni 2015
 Bevölkerungsdichte des Stadtteils nach Einwohnern je Quadratkilometer
 Ausländeranteil des Stadtteils (Stand: 31. Dezember 2016) prozentual zur Gesamteinwohnerzahl, in kleiner Schrift darunter der Wert vom 30. Juni 2015
 Bezirksvorsteher des Stadtbezirks und Parteizugehörigkeit

Siehe auch 
 Einwohnerentwicklung von Mönchengladbach

Weblinks

Einzelnachweise 

!Liste
Monchengladbach
Monchengladbach